Maruszewo bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Maruszewo (Kozielice) (dt. Marienfelde), ein Dorf der Gmina Kozielice in der Woiwodschaft Westpommern
 Maruszewo (Rydzyna) (dt. Marianowo Abbau), ein Ort der Gmina Rydzyna in der Woiwodschaft Großpolen